Comeback oder The Comeback bezeichnet:

 Comeback, Rückkehr einer Person des öffentlichen Lebens, eines Stils oder einer Mode in den Mittelpunkt des medialen Interesses
 Comeback (Album), ein Album von Tic Tac Toe aus dem Jahr 2006

 Comeback (1975), Schweizer Boxerfilm von Romerio Meyer
 Comeback (1982), deutsch-US-amerikanischer Musikfilm
 Comeback (2007), deutscher Dokumentarfilm über die Rückkehr eines ehemaligen Boxmeisters

 Comeback – Die große Chance, mehrteilige deutsche Fernsehsendung aus dem Jahr 2004
 Comeback (Fernsehserie), tschechische Fernsehserie aus dem Jahr 2008
 The Comeback (Film), britischer Horrorfilm aus dem Jahr 1978
 The Comeback (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2005
 The Comeback (American Football), ein NFL-Playoffspiel

 The Comeback (Blog), Sport- und Popkultur-Blog, 2015 von der den Herausgebern von Awful Announcing gegründet

 Das Comeback, Spielfilm aus dem Jahr 2005
 Das Comeback (Connelly), Roman von Michael Connelly aus dem Jahr 1997
 The Comebacks, Sportfilm-Parodie aus dem Jahr 2007